Grafenau névvel a következő cikkek találhatók:
Grafenau (Böblingeni járás), település Németországban, Baden-Württenbergben
Grafenau (Bajorország), település Németországban, Bajorországban